Jméno USS Austin neslo vícero amerických lodí:

 USS Austin (1839) – dělová šalupa, původně patřící Texaskému námořnictvu
 USS Austin (DE-15) – eskortní torpédoborec třídy Evarts
 USS Austin (LPD-4) – amphibious transport dock